Une poutre peut désigner :

Technique 
 une poutre, élément de construction dont la longueur est très supérieure à ses autres dimensions, employé dans de nombreux types de structures, tels que bâtiments, charpentes, ponts ;
 une poutre, élément d’un modèle de structure utilisé pour le calcul ;
 la poutre de queue, un élément de la structure d’un hélicoptère ;
 la Poutre, un ensemble d’éléments de la station spatiale internationale

Sports 
 la poutre, un agrès de gymnastique.

Patronymes 
 Auguste-Louis Le Poutre (1825-1903), un homme politique français.

Expressions 
 la parabole de la paille et de la poutre, une parole de Jésus-Christ.;
 la poutre, expression populaire désignant la teneur surprenante et de haut niveau d'une action ou d'un évènement.

Voir aussi 
 Théorie des poutres
 Poutre de gloire
 Poutre échelle
 Poutre en treillis